Ричард де Бург ():
 Ричард де Бург, 1-й барон Коннахт (до 1194—1243) — 1-й барон Коннахт (с 1227 года), юстициарий Ирландии в 1228—1232 гг., сын Уильяма де Бурга, лорда Коннахта.
 Ричард де Бург, 2-й граф Ольстер (1259—1326) — 4-й барон Коннахт и 2-й граф Ольстер с 1271 года, сын Уолтера де Бурга, 3-го барона Коннахта и 1-го графа Ольстера, и Эвелины Фиц-Джон.